Бартов — фамилия. Известные носители:
 Бартов, Александр Владимирович (1951—2019) — русский художник.
 Бартов, Аркадий Анатольевич (настоящая фамилия Шейнблат; 1940—2010) — русский писатель.
 Бартов, Давид (1924—2018) — израильский политический деятель.
 Бартов, Омер (род. 1954) — американский историк.
 Бартов, Ханох (фамилия при рождении Гельфготт; 1926—2016) — израильский писатель, лауреат Премии Израиля.